Bisbat de Tabasco, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Yucatán
 Estat de Tabasco,estat de Mèxic que limita amb Veracruz, Campeche i Guatemala
 Salsa Tabasco, salsa picant d'origen estatunidenc, creada el 1868 per Edmund McIlhenny